Peripherie steht für:

 Peripherie, im allgemeinen Sprachgebrauch „Umgebung“ oder „Umfeld“
 Peripherie (Zeitschrift), deutsche Wissenschaftszeitschrift

Filme und Serien:
 Peripherie (1959), deutscher Spielfilm von Edward Rothe (1959) 
 Peripherie (1969), österreichischer Spielfilm von Oskar Willner (1969) 
 Peripherie (2016), Schweizer Spielfilm von Lisa Brühlmann, Yasmin Joerg und Jan-Eric Mack (2016) 
 Peripherie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2022)

Siehe auch:
 Peripheriegerät, Komponente oder Gerät außerhalb der Zentraleinheit eines Computers